Maritato est un nom porté par :
 James Maritato (1972-), catcheur américain ;
  (1989-), joueur de football italien.